Виндам има више значења:
 Округ Виндам (Вермонт)
 Виндам (Вирџинија)